Бійма — українське прізвище.
 Бійма Іван Спиридонович (1912—1992) — полковник Радянської Армії, учасник радянсько-фінської й німецько-радянської війн, Герой Радянського Союзу (1945).
 Бійма Олег Іванович (нар. 1949) — радянський і український кінорежисер, сценарист. Заслужений діяч мистецтв України (2001).

українські прізвища